Neoamphicyclus materiae is een zeekomkommer uit de familie Cucumariidae.

De wetenschappelijke naam van de soort werd in 2007 gepubliceerd door Mark O'Loughlin.

, 

Reproduction. Sexes separate; seasonal reproduction; coelomic brood protection by females; up to 528 coelomic juveniles per female; brood release principally in October and November (Materia et al., 1991, as N. lividus from Victoria). 

Colour (preserved). Body pale to dark blue-grey to grey-brown with fi ne speckle, dark blue-grey to grey-black anteriorly and posteriorly; introvert pale to dark grey-brown to brown; tentacle dendritic ends pale grey, trunks dark brown; oral disc dark brown

Distribution. S New South Wales (Bateman’s Bay), Victoria, N Tasmania (excluding King I.), South Australia, S Western Australia (Princess Royal Harbour, Quaranup (Marsh, 1991)); 0–7 m.

Etymology. Named for Christine Materia in appreciation of her great contribution to echinoderm research through dedicated fieldwork and museum curation, and in particular for her contribution to our knowledge about this species

Zeekomkommers